{{Taxobox
| name = Corynebacterineae
| image = Corynebacterium diphtheriae Gram stain.jpg
| image_width = 290px
| image_caption = Corynebacterium diphtheriae, збудник дифтерії
| domain = Бактерії (Bacteria)
| phylum = Актинобактерії (Actinobacteria)
| ordo = Актиноміцети (Actinomycetales)
| subordo = Corynebacterineae
| subordo_authority = Stackebrandt et al. 1997 emend. Zhi et al. 2009
| subdivision_ranks = Родини
| subdivision = 
Tomitella?
Hoyosella?
Corynebacteriaceae
Dietziaceae
Gordoniaceae
Mycobacteriaceae
Nocardiaceae
SegniliparaceaeTsukamurellaceae
| synonyms = 
 Corynebacteriales Goodfellow & Jones 2015
 "Corynebacteriales" Goodfellow & Jones 2012
}}
Corynebacterineae — підпорядок актинобактерій порядку актиноміцет (Actinomycetales). Грам-позитивні, кислотостійкі бактерії. Серед представників підряду є патогенні для людини, збудники небезпечних захворювань — туберкульозу, прокази, дифтерії.

 Систематика 
 Класифікація 
Класифікація за List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature та National Center for Biotechnology Information (NCBI)
 Порядок Corynebacteriales Goodfellow & Jones 2015 ["Corynebacteriales" Goodfellow & Jones 2012; Corynebacterineae Stackebrandt et al. 1997 emend. Zhi, Li & Stackebrandt 2009; Mycobacteria]
 рід Lawsonella Bell et al. 2016 ["Lawsonella" Nicholson et al. 2015]
 рід Tomitella Katayama et al. 2010
 родина Corynebacteriaceae Lehmann and Neumann 1907 emend. Zhi, Li & Stackebrandt 2009 (Coryneform bacteria)
 рід Corynebacterium Lehmann and Neumann 1896 emend. Bernard et al. 2010 [Caseobacter Crombach 1978; Turicella Funke et al. 1994] 
 родина Dietziaceae Rainey et al. 1997 emend. Zhi, Li & Stackebrandt 2009
 рід Dietzia Rainey et al. 1995 emend. Kämpfer et al. 2010
 родина Gordoniaceae Rainey et al. 1997 s.l. ["Williamsiaceae" Garrity & Holt 2001]
 рід Gordonia (ex Tsukamura 1971) Stackebrandt et al. 1989
 рід Millisia Soddell et al. 2006
 рід Skermania Chun et al. 1997
 рід Williamsia Kämpfer et al. 1999
 родина Mycobacteriaceae Chester 1897 emend. Zhi, Li & Stackebrandt 2009
 рід Hoyosella Jurado et al. 2009 emend. Li et al. 2016c [Amycolicicoccus Wang et al. 2010]
 рід Mycobacterium Lehmann and Neumann 1896
 родина Nocardiaceae Castellani and Chalmers 1919 emend. Zhi, Li & Stackebrandt 2009
 рід Nocardia Trevisan 1889 [Micropolyspora Lechevalier, Solotorovsky & McDurmont 1961]
 рід Parvopolyspora Liu et al. 1986
 рід Rhodococcus Zopf 1891
 рід Smaragdicoccus Adachi et al. 2007
 родина Segniliparaceae Butler et al. 2005 emend. Zhi, Li & Stackebrandt 2009
 рід Segniliparus Butler et al. 2005
 родина Tsukamurellaceae Rainey et al. 1997 emend. Zhi, Li & Stackebrandt 2009
 рід Tsukamurella'' Collins et al. 1988

Філогенія 
За даними 'The All-Species Living Tree' Project.

Примітки 

Актинобактерії